Okręty US Navy o nazwie USS  "Connecticut":
 Pierwszy  był w służbie w czasie rewolucji amerykańskiej.
 Drugi  
 Trzeci  był bocznokołowym parowcem. Zwodowany w 1861, walczył w wojnie secesyjnej.
 Czwarty "Connecticut" był parowcem śrubowym. Nigdy nie zwodowany. Rozebrany w 1884.
 USS "Pompanoosuc" był parowcem śrubowym. Jego budowę rozpoczęto w Boston Navy Yard około 1863, przemianowano go na "Connecticut" 15 maja 1869. Nigdy nie zwodowany, rozebrany w 1884.
 Piąty  był monitorem. W czasie budowy przemianowany na .
 Szósty  był okrętem prototypowym pancerników typu Connecticut. Okręt flagowy Wielkiej Białej Floty
 Siódmy  jest drugim okrętem podwodnym typu Seawolf.

Connecticut